Trepang – nazwa zwierząt morskich z rodzajów Apostichopus i Parastichopus (dawniej Stichopus) zaliczanych do strzykw. Występują w wodach strefy tropikalnej i subtropikalnej. Są poławiane na skalę przemysłową w celach konsumpcyjnych, wykorzystywane w medycynie wschodu. Do najbardziej znanych gatunków należą trepang japoński (Apostichopus japonicus) i trepang królewski (Parastichopus regalis). Dawniej nazwą trepang określano wszystkie gatunki z rodzaju Stichopus, później ich klasyfikacja uległa zmianie. 

Trepangi są przysmakiem w kuchni chińskiej, gdzie zaliczane są do grupy tzw. niebiańskich przysmaków, zastrzeżonych niegdyś jedynie do konsumpcji na stole cesarskim. Jako surowiec kulinarny określane są mianem ogórków morskich.

Przypisy 

Strzykwy